Het seizoen 2008/09 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 7 september 2008, de laatste speelronde was op 10 mei 2009. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was HVV Hollandia, dat vorig seizoen kampioen werd.
Begin 2009 werd Türkiyemspor uit de competitie gehaald doordat de club failliet verklaard was. Op de laatste speeldag kroonde Westlandia zich voor het eerst in zijn historie tot kampioen van de zondag Hoofdklasse A.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** Türkiyemspor begin 2009 failliet verklaard

Uitleg kleuren

Uitslagen 

 Türkiyemspor begin 2009 failliet verklaard, alle wedstrijden als niet gespeeld verklaard.

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A